Miraklet kan henvise til:
 Miraklet (svensk film fra 1913) – svensk stumfilm fra 1913 instrueret af Victor Sjöström
 Miraklet (film fra 1913) – dansk stumfilm fra 1913 instrueret af ubekendt
 Miraklet (film fra 2014) – dansk film i drama-genren fra 2014 instrueret af Simon Staho

 Miraklet i Valby – dansk film fra 1989 instrueret af Åke Sandgren
 Miraklet på Entoto – dansk film fra 2008 instrueret af Sidsel Lønvig Siersted og Sebastian Sztuk